Deedes ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Deedes (1913–2007; William Francis Deedes, Baron Deedes), britischer Journalist und Politiker
 Wyndham Deedes (1883–1956), britischer Brigadegeneral der British Army, Beamter, Übersetzer und Zionist